His Father's Wife – film del 1913
 His Father's Wife – film del 1919 diretto da Frank Hall Crane
 Almost Married o His Father's Wife – film del 1919 diretto da Charles Swickard